Experiment in Terror steht für:

 Experiment in Terror (1944), ein US-amerikanischer Film von Jacques Tourneur aus dem Jahr 1944
 Der letzte Zug (1962), ein US-amerikanischer Film von Blake Edwards aus dem Jahr 1962 (Originaltitel)